Lajas peut désigner :

 Lajas, une municipalité de Cuba
 Lajas, une municipalité de Porto Rico

Homonymie de toponyme